Il singolare del torneo di tennis ITF Women's Circuit Wenshan 2011, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Iryna Bremond che ha battuto in finale Ani Mijacika 7-5, 3-6, 7-5.

Teste di serie 

 Han Xinyun (primo turno)
 Kurumi Nara (primo turno)
 Kai-Chen Chang (primo turno)
 Mandy Minella (semifinali)

 Zarina Dijas (semifinali, ritiro)
 Jin-A Lee (primo turno)
 Noppawan Lertcheewakarn (secondo turno)
 Iryna Bremond (campionessa)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Wenshan 2011